Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Stefan Olsson.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2019